Il tiro con l'arco individuale femminile dei giochi olimpici di Tokyo 2020 si è svolto tra il 23 ed il 30 luglio presso il Parco di Yumenoshima.

La gara è stata vinta dalla coreana An San.

Formato della gara 
I partecipanti erano classificati inizialmente dal primo al 64° in base al loro risultati nel round di qualificazione, e da questo si stilerà un torneo ad eliminazione diretta. Ogni gara è stata al meglio dei 5 set, in cui ognuno dei due avversari ha tirato tre frecce per set. Sono stati assegnati due punti per ogni set vinto, ed uno per il pareggio. Il primo dei due che ha raggiunto i sei punti avrà vinto, ed avanzerà al turno successivo, mentre lo sconfitto è stato eliminato definitivamente dal torneo.

Programma 
Orario di Tokyo (UTC+9).

Risultati

Qualificazioni

Fase a eliminazione diretta

Finali

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Note

Altri progetti 

Tiro con l'arco ai Giochi della XXXII Olimpiade